EA Maxis (dawniej Maxis Software, następnie Maxis) – amerykański producent gier komputerowych należący do korporacji Electronic Arts.

Przedsiębiorstwo zostało założone przez Willa Wrighta i Jeffa Brauna w 1987 roku. Ich pierwszym produktem było SimCity, symulator zarządzania miastem. EA Maxis jest również producentem jednej z najlepiej sprzedających się gier na komputery osobiste – The Sims (2000). Te dwa tytuły oraz produkty z nimi powiązane to dwie serie gier, które odniosły ogromny sukces pod względem łącznej sprzedaży i zarobków na całym świecie. 28 lipca 1997 sfinalizowane zostało przejęcie studia przez Electronic Arts. 5 marca 2015 Electronic Arts zamknęło studio Maxis w Emeryville.

Studio specjalizuje się w tworzeniu gier symulacyjnych i strategicznych.

Lista gier wyprodukowanych przez EA Maxis 
 1988: Skychase
 1989: SimCity Classic
 1990: SimEarth: The Living Planet
 1991: SimAnt: The Electronic Ant Colony
 1993: SimCity 2000
 1993: SimFarm
 1994: SimHealth
 1995: SimIsle
 1995: Full Tilt! Pinball
 1996: SimCopter
 1997: Streets of SimCity
 1999: SimCity 3000
 2000: The Sims
 2002: The Sims Online
 2003: SimCity 4
 2004: The Sims 2
 2007: MySims
 2008: Spore
 2009: The Sims 3
 2011: Darkspore
 2013: SimCity
 2014: The Sims 4

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Witryna internetowa Maxisa 

Amerykańscy producenci gier komputerowych
Electronic Arts
Przedsiębiorstwa z siedzibą w Kalifornii